Febre de la vall del Rift (del seu nom en anglès Rift Valley Fever), zoonosi vírica que afecta el bestiar i els humans
 Grundig (del seu nom històric en alemany Radio Vertrieb Fürth), empresa fabricant d' aparells d'imatge i so d'Alemanya
 Racial Volunteer Force, grup violent neonazi del Regne Unit
 Revista Valenciana de Filologia, revista especialitzada en filologia editada a València
 La Revue du vin de France, revista especialitzada en el món del vi editada a França